Движение свободных офицеров (, Харакат ад-Дуббат аль-Ахрар), Свободные офицеры (, ад-Дуббат аль-Ахрар) — тайная организация в Королевстве Египет, осуществившая Июльскую революцию, в ходе которой была свергнута монархия. Состояла из младших офицеров. Основана подполковником Гамалем Абделем Насером летом 1949 года вскоре после поражения Египта в Арабо-израильской войне 1948 года.

Центром встреч заговорщиков стал 5-й пехотный батальон, располагавшийся в Манкабаде, близ Асиута (Верхний Египет), где Закария Мохи эд-Дин познакомился с Гамалем Абделем Насером, и где молодые офицеры регулярно встречались и вели долгие разговоры на самые различные темы, из числа этих офицеров впоследствии был сформирован Совет революционного командования Египта.

Примечания

Литература 
 
 Луцкий Б. В. Июльская революция 1952 г. в Египте // Советское востоковедение. — 1957. — № 2.
 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 года в Египте. — М. , 1984.
 Ковтунович О. В. Революция свободных офицеров в Египте. — М. , 1984.
 Gordon, Joel. Nasser’s Blessed Movement: Egypt’s Free Officers and the July revolution, 1992, Oxford University Press US, ISBN 0195069358
 Gelvin, James L. The Modern Middle East: A History. — New York: Oxford University Press, 2008.

Политические партии Египта
Арабский национализм
Насеризм
История Египта

Тайные общества